Ali e radici – album di Eros Ramazzotti del 2009
 Ali e radici – singolo di Jake La Furia del 2016